Saint-Angel ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Angel (Allier), Département Allier
 Saint-Angel (Corrèze), Département Corrèze
 Saint-Angel (Puy-de-Dôme), Département Puy-de-Dôme
 Sceau-Saint-Angel, Département Dordogne